Philip Andrew, nascido Drew Marshall (Huntsville, 3 de Outubro de 1978) é um ex-ator norte-americano, que obteve certo destaque pelo seu papel de Merrick Baliton, o Ranger Lobo Lunar em Power Rangers: Força Animal (2002). Ele atualmente reside na área de Austin, Texas e é um técnico de reparo de porta de garagem.

Filmografia

Séries

Filmes

Video Games 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Huntsville (Texas)
Elenco_de_Power_Rangers